Колья:

 Множественное число от .
 Колья (культура) — царство народа аймара на территории Боливии в доинкский период.
 «» — американский анимационный мини-сериал, спин-офф мультсериала «Время приключений».